Tony Leung
 Tony Leung Ka-Fai, nato nel 1958, chiamato anche "Big Tony" – attore cinese di Hong Kong
 Tony Leung Chiu-Wai, nato nel 1962, chiamato anche "Little Tony" – attore cinese di Hong Kong
 Tony Leung Siu-Hung – attore, coreografo, regista e stuntman cinese di Hong Kong
 Tony Leung Hung-Wah – regista, produttore e sceneggiatore cinese di Hong Kong